INS „Kidon” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty izraelskiej marynarki wojennej:
 „Kidon” – kuter rakietowy typu Saar 4 z okresu zimnej wojny, w służbie w latach 1974-1994
 „Kidon” – kuter rakietowy typu Saar 4,5 z lat 90. XX wieku, w służbie od 1994 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy izraelskich okrętów